Schtscherbaky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schtscherbaky (Bila Zerkwa), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa
 Schtscherbaky (Bohoduchiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw
 Schtscherbaky (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Schtscherbaky (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy

Siehe auch:

 Mali Schtscherbaky